Пальмитаты — группа органических соединений; соли и эфиры пальмитиновой кислоты.

Применение 
Соли используют для получения мыла.

Эфиры идут на приготовления моющих средств, косметических препаратов.

Примеры солей пальмитиновой кислоты 
 Пальмитат кобальта(II)
 Пальмитат меди(II)
 Пальмитат свинца(II)
 Пальмитат серебра